Bocage se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 José Vicente Barbosa du Bocage
 Ana Luiza du Bocage Neta